«Изворот» — студийный двойной альбом Инны Желанной, вышедший в 2014 году.

Об альбоме 
Выпуск альбома предварил выход в марте винилового миньона из шести песен. Средства для записи альбома собирались методом краудфандинга. Кроме основного аккомпанирующего состава группы альбом помогали записывать Трей Ганн (King Crimson), Лев Слепнер ("Маримба плюс") и Радик Тюлюш ("Хуун-Хуур-Ту").

Список композиций 
В альбоме использованы народные песни Смоленской, Белгородской, Могилевской, Брянской, Курской, Киевской, Полтавской и других областей.

Участники записи 

 Инна Желанная — вокал, 
 Сергей Калачев – бас, программинг
 Олег Маряхин – саксофоны, труба, калимба
 Дмитрий Фролов – барабаны

Приглашённые музыканты
 Тина Манышева – скрипка (1/4; 1/7; 2/1; 2/6; 2/8)
 Геннадий Лаврентьев – скрипка (1/4; 1/5; 2/1; 2/6; 2/8)
 Радик Тюлюш – горловое пение, флейта, бызанчи, хомус (1/4; 2/9)
 Лев Слепнер – маримба (1/4; 2/2)
 Трей Ганн — гитара Уорра (2/3)
 Руслан Колин – дудук (1/7)
 DJ Mixoid – scratch (2/1)

Примечания

Ссылки 
 «Изворот» на сайте Kroogi.ru

Альбомы Инны Желанной